

Sigle 
 Sinistra giovanile
 Stargate
 SuicideGirls
 Sergente di giornata

Chimica 
 Sg – simbolo chimico del Seaborgio

Codici 
 SG – codice vettore IATA di Jetsgo e SpiceJet
 SG – codice FIPS 10-4 del Senegal
 sg – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua sango
 SG – codice ISO 3166-1 alpha-2 di Singapore
 SG – codice ISO 3166-2:CH del canton San Gallo (Svizzera)
 SG – codice ISO 3166-2:ES della provincia di Segovia (Spagna)
 SG – codice ISO 3166-2:ID di Sulawesi Tenggara (Indonesia)
 SG – codice ISO 3166-2:MD di Sfîntu Grigori (Moldavia)
 SG – codice ISO 3166-2:SO di Sanaag (Somalia)

Informatica 
 .sg – dominio di primo livello di Singapore

Letteratura
Sg – Cançoner Gil, un canzoniere catalano

Musica 
 Gibson SG – chitarra elettrica della Gibson
 SG – singolo di DJ Snake, Ozuna, Megan Thee Stallion e Lisa del 2021

Religione 
 S.G. – sigla dei Fratelli dell'Istruzione Cristiana di San Gabriele

Sport 
 SG – supergigante nello sci alpino
 SG – abbreviazione di Sport Ghiaccio nella denominazione di società sportive italiane
 SG – abbreviazione di Sportgemeinschaft nella denominazione di società sportive nei paesi di lingua tedesca

Altro 
 sg. – abbreviazione di "seguente"
 SG – targa automobilistica di Solingen (Germania)
 SG – targa automobilistica di Gliwice (Polonia)

Altri progetti 

SG nell'ambito Esercito sta a significare Sergente di Giornata, in atto dai tempi della leva alcuni reggimenti ancora lo conservano.